M27 — планетарна туманність Гантель.
 M27 — кулеметна стрічка під набій 5,56×45 мм НАТО.
 M27 — колишнє позначення федеральної автодороги А147.
 M27 — американська модифікація німецької автоматичної гвинтівки Heckler & Koch HK416.